Kevin King e Juan-Carlos Spir hanno battuto in finale Alex Llompart e Mateo Nicolas Martinez 7–6(7–5), 6–4.

Teste di serie 

  Marcelo Demoliner /  Franko Škugor (primo turno)
  Nicolás Barrientos /  Eduardo Struvay (quarti di finale)

  Riccardo Ghedin /  Alessandro Motti (semifinali)
  James Cerretani /  Carlos Salamanca (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Visit Panamá Cup de Chitré 2014